

Hydronyme 
 LApance est une rivière de l'Est de la France. C'est l'un des principaux affluents du cours supérieur de la Saône issus de la Région Champagne-Ardenne. C'est la rivière la plus à l'est de cette région, aux confins des régions Lorraine et Franche-Comté.

Toponymes 
 Arnoncourt-sur-Apance est une commune française, située dans le département de la Haute-Marne et la région Champagne-Ardenne.
 Fresnes-sur-Apance est une commune française, située dans le département de la Haute-Marne et la région Champagne-Ardenne.